Spojení písmen I a P může mít různé významy a používá se v různých oborech:

IP

Počítačové sítě 
 Internetový protokol – protokol používaný v počítačových sítích, hlavně na Internetu
 IP adresa – jednoznačná identifikace zařízení v počítačové síti
 IP datagram – základ pro přenos dat pomocí Internet Protocolu
Fragmentace IP datagramů – dělení IP datagramů během jejich přenosu na menší části
 IP multicast – jeden vyslaný IP datagram je přijat na více koncových bodech
 IP telefon – telefonní přístroj komunikující prostřednictvím počítačové sítě
 ip – nástroj pro příkazový řádek pro nastavení směrování, síťových rozhraní, tunelování z balíčku iproute2 (náhrada za ifconfig, route a netstat)

Další oblasti informatiky 
 čítač instrukcí (z anglického Instruction Pointer) – jeden z registrů v procesoru obsahující adresu právě prováděné instrukce strojového kódu
 duševní vlastnictví (z anglického Intellectual Property) – souhrnný název pro autorské právo, patentové právo atd.
 celočíselné programování (z anglického Integer Programming) – technika návrhu algoritmů

Elektrotechnika 
 IP kód (z anglického ingress protection) – alfanumerický kód označující odolnost elektrického zařízení proti vniknutí cizího tělesa či kapaliny

Doprava 
 IP, InterPici, někdejší kategorie vlaků maďarské společnosti MÁV
 IP, zkratka stanice metra I. P. Pavlova v Praze

i. p. 
 intra peritoneum, intraperitonealis (z latinského do břišní dutiny, nitrobřišní) – zpravidla na lékařských předpisech

Ip 

 Ip – obec na severozápadě Rumunska

Zkratky
Značky